«Оттепель» — название нескольких картин:
 «Оттепель» — картина Фёдора Васильева, написанная в 1871 году.
 «Оттепель» — картина Алексея Саврасова, написанная в 1874 году.
 «Оттепель» — картина Юлия Клевера, написанная в 1890 году.